Stockern heißen:
 Stockern (Gemeinde Meiseldorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Schloss Stockern, in Niederösterreich

Siehe auch: 
 Stocker
 Pfarrkirche Stockern